Избранный президент США (, ) — будущий президент в отрезок времени между всенародным голосованием в начале ноября и 12 часами дня по восточному североамериканскому времени в день инаугурации 20 января. Поскольку выборы в США непрямые (выборщики голосуют только в декабре), избранным президентом начинают называть кандидата, который со всей очевидностью победит, ещё до того, как он избран официально.

Президент США формально избирается в первый понедельник после второй среды декабря каждые четыре года на заседании Коллегии выборщиков (фактически это 51 раздельное заседание выборщиков в каждом штате и округе Колумбия). С этого времени он считается официально избранным президентом, а 20 января следующего года, согласно Двадцатой поправке к Конституции США, вступает в должность автоматически с истечением срока полномочий предшественника в 12:00 дня (до 1937 года этот период был гораздо дольше — до 4 марта). Вступление в должность сопровождается процедурой инаугурации с принятием присяги, но обязательным юридическим условием для начала срока присяга не является (см. Закари Тейлор).

Фактически личность нового президента определяется после всенародного голосования, которое распределяет голоса выборщиков (в первый вторник после первого понедельника ноября). Между всенародным голосованием и коллегией выборщиков (то есть на протяжении 41 дня) победивший на всенародном голосовании кандидат уже называется избранным президентом. То же верно и для вице-президента США, который на выборах идёт с президентом как единая кандидатура.

В случае, если избранный президент умрёт между заседанием коллегии выборщиков и вступлением в должность, в неё, согласно той же Двадцатой поправке, сразу же вступает избранный вместе с ним вице-президент. В случае, если избранный президент умрёт между всенародным голосованием и заседанием коллегии выборщиков, последняя вправе избрать на пост президента страны другое лицо. До настоящего времени таких случаев не было. 15 февраля 1933 года, всего через несколько дней после принятия Двадцатой поправки, было совершено покушение на Франклина Рузвельта в то время, как он был избранным президентом, а срок Герберта Гувера ещё не закончился, но Рузвельт не пострадал. В 1872 году до заседания коллегии выборщиков умер проигравший кандидат Хорас Грили (победил Улисс Грант).

Избранный президент, начиная со всенародного голосования, постепенно формирует свою администрацию. Он вводится уходящим президентом (которого называют «хромой уткой») в курс государственных дел и уже может неофициально влиять на многие важные решения.

Список избранных президентов США

В культуре 

 Иосиф Бродский в 1992 году написал стихотворение To the President-elect, адресованное Биллу Клинтону.

См. также 
 Президент США
 Хромая утка

Примечания 

Президентские выборы в США
 Избранный
Инаугурация президента США